Квиткин — русская фамилия; имеет женскую форму Квиткина.
 Квиткин, Владимир Трофимович (1934—1981) — советский учёный-правовед, секретарь парткома МГУ (1978—1981).
 Квиткин, Макарий Фёдорович (Макарий Оренбургский; 1882—1931) — протоиерей Русской православной церкви, канонизированный в 2000 году.
 Квиткин, Олимпий Аристархович (1874—1937) — российский деятель революционного движения, впоследствии статистик-демограф.